Эскандолье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Риньяк. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12095.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 120 км северо-восточнее Тулузы, в 23 км к северо-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 200 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 129 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 98 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 76,0 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 98 активных работали 92 человека (51 мужчина и 41 женщина), безработных было 6 (4 мужчины и 2 женщины). Среди 31 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон